Afrogarypus är ett släkte av spindeldjur. Afrogarypus ingår i familjen Geogarypidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klokrypare
Afrogarypus